Donnay steht für:

 Donnay (Gemeinde), Gemeinde im Département Calvados, Frankreich
 Donnay (Unternehmen), belgischer Sportartikelhersteller

Donnay ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Donnay (1862–1921), belgischer Maler
 Joseph D. H. Donnay (Joseph Desire Hubert Donnay; 1902–1994), Kristallograph
 Maurice Donnay (1859–1945), französischer Dramatiker